Карлово може да се односи на:
 Карлово (Бугарска), град у Бугарској у Пловдивској области
 Карлово (Нови Бечеј), некадашње село у Србији, сада део села Ново Милошево, у општини Нови Бечеј, у Средњобанатском округу